Slovo sorela se v češtině vyskytuje ve dvou zcela odlišných významech:
 pomáda Sorela – předválečný kosmetický přípravek původem od francouzské firmy Arno Sorel 
 Socialistický realismus – poněkud pejorativní zkratka názvu uměleckého směru, která, na rozdíl od též užívané zkratky socreal, evokuje narážkou na výše uvedenou pomádu povrchnost tohoto směru.